André van der Elst (burgemeester), een Nederlandse burgemeester
André Van der Elst (stripauteur), ook wel bekend als Walli, een Belgische stripauteur